Woodland Park kan syfta på:

 Woodland Park, Colorado
 Woodland Park, Nebraska
 Woodland Park, New Jersey

Se även 
 Woodland